Urrea de Jalón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Urrea de Jalón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Urrea de Jalón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar